Annette Presley, imprenditrice neozelandese
 Brian Presley, attore statunitense
 Elvis Presley, cantante e attore statunitense (1935-1977)
 Priscilla Presley, attrice statunitense
 Lisa Marie Presley, caantautrice statunitense (1968-2023)
 Vernon Presley, padre di Elvis Presley
 Gladys Presley, madre di Elvis Presley